Ryszard Paweł Kunicki (1873-1960) – polski lekarz, polityk 
 Ryszard Kunicki (ur. 1949) - polski menedżer